Mason [mejsn] může být:

příjmení
 Dave Mason (* 1946) – anglický hudebník , skladatel a kytarista
 George Mason (1725-1792) – americký plantážník a politik
 Germaine Mason (* 1983) – btitský sportovec, atlet
 Harvey Mason (* 1947) – americký hudebník
 Chris Mason (* 1976) – kanadský hokejový brankář
 James Mason – více osob téhož jména a příjmení
 Nick Mason (* 1944) – britský bubeník
 Riley Mason (Ana Crawd Craig; 1985) – americká pornoherečka
 Sandra Masonová (* 1949) – prezidentka Barbadosu
 Steve Mason (* 1988) – kanadský hokejový brankář
 Sylvia Mason-James (* 1959) – britská zpěvačka
 Chris Mason (herec, 1991) (* 1991) – britský herec
 Jeanine Mason (* 1991) – americká herečka a tanečnice
 Tiffany Mason (* 1982) – americká pornoherečka

geografie
jméno několika měst v USA
 Mason (Illinois)
 Mason (Michigan)
 Mason (New Hampshire)
 Mason (Ohio)
 Mason (Tennessee)
 Mason (Texas)
 Mason (Západní Virginie)
 Mason (Wisconsin)
 Mason Township (Michigan)
 Mason City (Illinois)
 Mason City (Iowa)

název šesti okresů v USA
 Mason County

jiný význam
 Legg Mason Building – mrakodrap v Baltimoru
 Legg Mason Tennis Classic viz Citi Open 
 Mason (kráter) na Měsíci
 Perry Mason – fiktivní postava z detektivních knih E. S. Gardnera

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení